Strothers est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1883-1942?), musicien folk américain
Joan Strothers (1916-1999), scientifique galloise
Lamont Strothers (né en 1968), joueur de basket-ball américain
 (1879-1942), joueur de baseball américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme